Ігор Кравченко:

 Кравченко Ігор Григорович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кравченко Ігор Іванович ( 1970 р.) — білоруський політик і підприємець, член  Ради Республіки 6-го скликання (з 2016 року).
 Кравченко Ігор Олексійович — капітан Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.
 Кравченко Ігор Петрович — майор СБУ, кавалер ордена «За мужність».
 Кравченко Ігор (тренер) — тренер Збірної України з футзалу серед людей з вадами зору на Чемпіонаті Світу 2019

Примітки